CIC, afkorting van Codex Iuris Canonici (Wetboek van Canoniek Recht);
 C.I.C., officiële afkorting van het Communicatie- en Informatiecentrum van de Belgische geïntegreerde politie;
 CIC, afkorting voor China Investment Corporation, een Chinees Sovereign Wealth Fund;
 Een manier om 199 in Romeinse cijfers te schrijven, thans niet als correct beschouwd;
 Clean-Intermittent-Catheterisation, zelfsondage of zelfcatheterisatie.
 CIC (uitgeverij), een uitgeverij van stripboeken